Гран-при Испании 2020 года () — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Прошёл в «закрытом режиме» (без зрителей) с 14 по 16 августа на трассе «Барселона-Каталунья» в Монмело, Испания. Это шестой этап сезона 2020 года, 50-й Гран-при Испании в истории и 30-й на трассе «Барселона-Каталунья».

Поул с временем 1:15,584 выиграл Льюис Хэмилтон на Mercedes.

Победу также одержал Льюис Хэмилтон, лидируя от старта до финиша. Она стала 88-й в его карьере. Вторым стал Макс Ферстаппен на Red Bull. Третьим финишировал Валттери Боттас на Mercedes, он же установил быстрейший круг гонки.

Подтверждённые участники 

Так как новый тест Серхио Переса на COVID-19 отрицателен, гонщик после пропуска двух этапов принял участие в Гран-при.

Шины 

Pirelli привезли следующие составы шин: С1, С2 и С3, которые используются в роли Hard, Medium и Soft соответственно.

Все гонщики получили заранее установленный одинаковый набор: 2 комплекта Hard, 3 комплекта Medium и 8 комплектов Soft.

Свободные заезды 
Перед этапом для Себастьяна Феттеля была собрана машина на основе запасного шасси, так как в предыдущем была обнаружена трещина. Также новый монокок получил Карлос Сайнс.

В первой сессии в Williams вместо Джорджа Расселла выступил тестовый гонщик команды Рой Ниссани. Эта сессия стала для него первой официальной в рамках этапа Формулы-1. Даниил Квят не мог выехать из боксов на протяжении более чем получаса из-за работ с машиной. Несколько дольше работали над передней подвеской Пьера Гасли, его напарника по AlphaTauri. В финале сессии у Ниссани был разворот. Лучшее время показал Валттери Боттас на Mercedes, второе — его напарник Льюис Хэмилтон, третьим стал Макс Ферстаппен на Red Bull.

Во второй сессии были выезды за пределы трассы у Боттаса, Александра Албона и Николаса Латифи. В финале сессии Ромен Грожан заехал в боксы из-за внезапного снижения мощности силовой установки. Лучшее время показал Льюис Хэмилтон на Mercedes, второе — его напарник Валттери Боттас, третьим стал Макс Ферстаппен на Red Bull.

В третьей сессии Кими Райкконен пропустил большую часть заездов, так как в боксах велась работа с подвеской. В финальной части сессии из-за недопонимания между Эстебаном Оконом и Кевином Магнуссеном Окон разбил свой автомобиль. Из-за показаний датчика опасной перегрузки он был отправлен в медицинский центр, но травмы там не диагностировали. Первая тройка была такой же, как и во второй сессии: лучшее время показал Льюис Хэмилтон на Mercedes, второе — его напарник Валттери Боттас, третьим стал Макс Ферстаппен на Red Bull.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +30…31 °С, трасса +49 °C

Описание 
В первой части все выехали на Soft. Квят помешал находящемуся на быстром круге Магнуссену. После квалификации стюарды рассмотрели эпизод и вынесли Квяту предупреждение. Лидером в первой попытке стал Хэмилтон (1:17,037). Он же был быстрейшим и после второй попытки, проехав круг за 1:16,872, вторым стал Перес, третьим — Ферстаппен. Оказались последними и не смогли пройти в следующий сегмент Магнуссен, Грожан, Расселл, Латифи и Джовинацци.

Во второй части все также использовали Soft. Хэмилтон совершил попытку с временем 1:16,013 и не стал совершать вторую, так же поступили Боттас и Ферстаппен. Райкконен использовал во второй попытке Medium из-за нехватки свежих шин Soft и улучшил своё время. С 9-й по 11-ю позицию разрыв составил около 0,005 секунды. Лучший результат показал Хэмилтон, второй — Боттас, третий — Ферстаппен. Оказались последними и не смогли пройти в финальный сегмент Феттель, Квят, Риккардо, Райкконен и Окон.

В третьей части все снова выехали на Soft. В первой попытке Хэмилтон с временем 1:15,584 опередил Боттаса примерно на 0,06 секунды и Ферстаппена — примерно на 0,7 секунды. После второй попытки улучшений не последовало, Хэмилтон завоевал 92-й поул в своей карьере.

Результаты 

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:22,253
|-
!colspan="8"|Источники:
|}

Позиции после квалификации и стартовое поле

Гонка
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +29…30 °C, трасса +48…47 °C

Описание
На старте Ферстаппен вышел на второе место, Стролл — на третье, Боттас откатился на четвёртое. Квят уступил позиции Риккардо и Райкконену, но ко второму кругу вернул их. На 5-м круге Боттас обогнал Стролла и стал третьим.

На 18-м круге Албон сменил шины на Hard. На 22-м круге Ферстаппен заехал на пит-стоп и получил резину Medium. На 24 круге пит-стопы провели также Хэмилтон и Боттас. При смене резины на машине Хэмилтона возникла задержка, но он сохранил лидерство в гонке. На 28-м круге Сайнс обогнал Албона. На 31-м круге Леклер обошёл Квята и стал 12-м, Перес обогнал Сайнса, выйдя на 6-е место.

На 36-м круге Леклер остановился на трассе из-за отключения силовой установки. Уже после того, как он отстегнул ремень безопасности, силовую установку снова удалось запустить. Леклер заехал в боксы, чтобы ему помогли пристегнуть ремень безопасности, но команда приняла решение снять машину с гонки из-за неполадок с электрикой. На 41-м круге второй пит-стоп совершил Ферстаппен, получив Soft, на 49-м Боттас сменил резину на Soft. На 51-м круге Хэмилтон на втором пит-стопе получил новый комплект резины, оставшись лидером гонки. Пересу и Квяту были начислены штрафы в 5 секунд из-за игнорирования синих флагов. На 57-м круге Стролл обогнал Феттеля, у которого шины сильно деградировали, и вышел на пятое место. На 60-м круге Феттеля обогнал Сайнс, став шестым. На 65-м круге Боттас провёл третий пит-стоп, позиций при этом не потерял.

Льюис Хэмилтон на Mercedes одержал свою 4-ю в сезоне и 88-ю в карьере победу. Также он стал единоличным обладателем рекорда по максимальному количеству подиумов (156). Вторым финишировал Макс Ферстаппен на Red Bull, третьим — Валттери Боттас на Mercedes, также установив быстрейший круг гонки.

Итоговая классификация 

|-
!colspan="13"|Быстрейший круг:  Валттери Боттас ( Mercedes) — 1:18,183, поставлен на 66 круге
|-
!colspan="13"|Источники:
|}

Позиции по итогу гонки

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при

Комментарии

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт автодрома Барселона-Каталунья

Гран-при Испании
Спорт в Испании в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Август 2020 года